Most Portowy w Bydgoszczy – most kolejowy z 1861 roku
 Most Portowy w Kołobrzegu – most drogowy z 2015 roku
 Most Portowy w Szczecinie – most drogowy z początku lat 60. XX wieku

Zobacz też 

 Mosty Solidarności w Bydgoszczy – mosty drogowo-tramwajowe z lat 1955 i 1981:
 Most Portowy południowy
 Most Portowy tramwajowy
 Most Portowy północny
 Sydney Harbour Bridge